Youngblood kan avse:

 Youngblood – en amerikansk film från 1986, regisserad av Peter Markle
 Youngblood (musikgrupp) – svenskt pojkband

Personer
 Gene Youngblood (1942–), en av dem som introducerade videon som konstform
 Sydney Youngblood 1960–), en amerikansk sångare
 Thomas Youngblood (1974–), en amerikansk gitarrist